St. Georgen am Längsee kan syfta på följande platser:

Österrike 

 St. Georgen am Längsee (kommunhuvudort), Kärnten, Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan, 
 St. Georgen am Längsee (kommun), Kärnten, Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan, 

Robotskapade Österrikeförgreningar